Blémerey, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Blémerey, commune française des Vosges

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France